Elena Lyadova (, Morchansk) est une actrice russe.

Filmographie sélective 

 2005 : Le Cosmos comme pressentiment
 2011 : Elena
 2013 : Le géographe a bu son globe
 2014 : Léviathan
 2018 : Dovlatov

Notes et références

Liens externes 

Naissance à Morchansk
Naissance en décembre 1980
Actrice russe